Pully, commune suisse du canton de Vaud
Charles Joseph de Pully, général français
 Château de Pully (démoli en 1955), à Lailly-en-Val